Елисеев може да се отнася за:
 Алексей Елисеев
 Борис Елисеев